Бінго — популярна в Англії азартна гра на кшталт лото.
 Бінґо — японська провінція
 Бінго-Бонго — італійська комедія
 Bingo (сингл Gucci Mane)

Посилання